Раушвиц — топонимы в Германии:

 Раушвиц — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Раушвиц — сельский населённый пункт в городских границах Эльстры, федеральная земля Саксония.